Сезон 2021—2022 годов стал для футбольного клуба «Балтика» 17-м во втором дивизионе России и 22-м в розыгрыше Кубка России.

В чемпионате команда выдавала невзрачные результаты, это привело к смене главного тренера уже осенью: вместо Евгения Калешина был назначен Сергей Игнашевич.

Состав команды

Трансферы

Пришли в клуб

Пришли в аренду

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Первенство ФНЛ

Результаты матчей 

Источник:

Поле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла.

Турнирная таблица

Кубок России

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

Балтика
ФК «Балтика»